Сьюзен Маскарін (, нар. 28 червня 1964) — колишня американаська професійна тенісистка
Здобула один парний титул туру WTA.
Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 32 місце досягла 28 квітня 1986, парну — 49 місце — 15 березня 1987 року.

Фінали Туру WTA

Одиночний розряд 1

Парний розряд 2 (1-1)

Посилання 
 
 

Народились 1964
Тенісистки США
Переможці юніорського Відкритого чемпіонату США з тенісу
Спортсмени з Мічигану
Уродженці Детройта